La Sexta HD (nom estilitzat laSexta HD) és un canal de televisió en alta definició de la Gestora d'Inversions Audiovisuals La Sexta, sintonitzable per la TDT. Es va anunciar el 4 d'octubre de 2010 i les seves emissions en proves obriren el 29 d'octubre de 2010, per emetre l'endemà un partit de futbol entre el Barça i el Sevilla F.C. Les seves emissions definitives començaren l'1 de novembre del mateix any, junt amb el canal de televisió també de La Sexta, laSexta3. Menys a Granada, ja que el seu múltiplex l'ocupen canals autonòmics. Sa programació correspon a un reescalat del seu canal mare, a excepció dels partits de futbol, que s'emeten en HD natiu.

Referències 

Canals de televisió d'Espanya en castellà
Antena 3 de Televisión